En musique, un sextuor (sextet en anglais), désigne un ensemble de six musiciens, et par extension une œuvre écrite pour cette formation.

Dans la musique classique 
 Sextet, une œuvre de Steve Reich composée entre 1984 et 1985.

Dans le jazz 
 Sextet, un album de Carla Bley publié en 1987.

Au cinéma 
 Sextette, un film de Ken Hughes sorti en 1978.

Autre 
 Le Sextette de Seyfert est un groupe de galaxies situé dans la constellation du Serpent.